Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Barclays Dubai Tennis Championships 2010 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Dubai